Elna è un nome proprio di persona femminile scandinavo

Toponomastica 
 Elna (California) – sito in California, USA
 Elna (Kentucky) – comunità della Contea di Johnson (Kentucky), USA
 Elna – nome in catalano e in italiano antico della città francese di Elne, nel dipartimento dei Pirenei Orientali

Aziende 
 Elna – azienda svizzera di macchine da cucire
 ELNA – costruttore giapponese di componenti elettronici